

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Żakowo –  część  wsi Szubin-Wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Żakowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno 
 Żakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno